Курники — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Курники — деревня в Вилейском районе Минской области.

Украина 
 Курники — село в Тывровском районе Винницкой области.
 Курники — село в Тернопольском районе Тернопольской области.
 Курники — до 1966 г. название села Зоряное в Виньковецком районе Хмельницкой области.

См.также 
 Курник